Црна листа може бити:

 Црна листа, листа са негативним конотацијама
 Холивудска црна листа
 Црна листа (филм), југословенски филм из 1974. године
 Црна Листа (ТВ серија)